Kolumbia, a mai ország
 Nagy-Kolumbia, a történelmi Kolumbia